

Patronyme 

(Classement par ordre alphabétique)
 Adolf Born (1930-2016), artiste peintre tchèque ;
 Bertran de Born (v.1140 - v.1215), troubadour et guerrier languedocien ;
 Bob van den Born (1927-2017), llustrateur néerlandais ;
 Brooksley E. Born (1940-), femme de loi américaine féministe ;
 Claire Born (1898-1965), soprano allemande ;
 Eric Born (1970-), homme d’affaires et ancien judoka suisse ;
 Ernest Born (1898-1992), architecte et artiste américain ;
 Ernst Born (1949-), musicien, chanteur et auteur allemand ;
 Ernst von Born (1885-1956), homme politique finlandais ;
 Friedrich Born (1903-1963), diplomate suisse ;
 Guido Born, chanteur allemand actif de 1967 à 1968 ;
 Gustav Victor Rudolf Born (1921-2018), pharmacologue britannique ;
 Ignaz von Born (1742-1791), métallurgiste, minéralogiste et malacologiste autrichien ;
 Julia Born (1975-), une graphiste suisse ;
 Karl Erich Born (1922-2000), historien allemand ;
 Max Born (1882-1970), mathématicien et physicien allemand ;
 Max Born (1951-), acteur britannique ;
 Nicolas Born (1937-1979), écrivain allemand ;
 Stephan Born (1824-1898), homme politique allemand.
 , page d'homonymie

Toponyme 

 Pays de Born, pays côtier français des Landes ; toponyme que l'on retrouve dans
 Parentis-en-Born
 Sainte-Eulalie-en-Born
 Saint-Julien-en-Born
 Saint-Paul-en-Born
 Born, village et ancienne commune des Pays-Bas ;
 Born, village belge de la commune d'Amblève ;
 Born, village luxembourgeois de la commune de Mompach ;

 El Born, quartier et marché de Barcelone ;
 Born, cratère lunaire.

Musique

Album 

 Born, album du groupe Bond sorti le  ;
 , EP de D'espairsRay sorti le .

Chanson 

 , chanson de Barry Gibb, figurant sur l'album  ;
 , chanson d', figurant sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de Nevermore, figurant sur l'album This Godless Endeavor sorti le  ;
 , chanson de Miwako Okuda, figurant sur l'album Kimi o Omou sorti le .

Cinéma 
 Born, un film d'horreur américain sorti en 2007

Sciences 

 , postulat en mécanique quantique formulé par le physicien Max Born.

Voir aussi 
 

Homonymie de communes et d'anciennes communes en France